Ра́ннапу́нгерья:
 Раннапунгерья — деревня в Эстонии.
 Раннапунгерья — река в Эстонии.